Heisdorf kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Heisdorf, Luxemburg, ort, Luxemburg,

Tyskland 

 Heisdorf, Bitburg-Prüm, kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,